Лок, Гари
 Локк, Гэри — министр торговли США (2009—2011).